|-
| (144901) 2004 WG1||||19 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144902) 2004 XO12||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144903) 2004 XD22||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144904) 2004 XD26||||9 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144905) 2004 XY27||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144906) 2004 XE128||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 144907 Вайтхорн (Whitehorne)||||16 грудня 2004||Жарнак||Т. Ґліно, , В. Леві
|-
| (144908) 2004 YH32||||18 грудня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144909) 2004 YO33||||16 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144910) 2005 AX15||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144911) 2005 AS27||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144912) 2005 AY32||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144913) 2005 AB39||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144914) 2005 AK40||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144915) 2005 AQ45||||7 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144916) 2005 AY69||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144917) 2005 BJ6||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144918) 2005 BV26||||19 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144919) 2005 BA27||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144920) 2005 BN29||||17 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144921) 2005 CE25||||4 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144922) 2005 CK38||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144923) 2005 CQ43||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144924) 2005 CX48||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144925) 2005 CO50||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144926) 2005 CL51||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144927) 2005 CF52||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144928) 2005 CH52||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144929) 2005 CP61||||9 лютого 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144930) 2005 CZ67||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144931) 2005 ED2||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144932) 2005 EQ7||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144933) 2005 EA8||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144934) 2005 EZ9||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144935) 2005 ES10||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144936) 2005 EQ13||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144937) 2005 EP15||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144938) 2005 EC16||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144939) 2005 EJ16||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144940) 2005 EO19||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144941) 2005 EW23||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144942) 2005 EB24||||3 березня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (144943) 2005 EG24||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144944) 2005 EY26||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144945) 2005 EC29||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144946) 2005 EJ31||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144947) 2005 ES31||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144948) 2005 EB32||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144949) 2005 EG35||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144950) 2005 EQ35||||4 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144951) 2005 EE37||||4 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144952) 2005 EC38||||4 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144953) 2005 ER41||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144954) 2005 EH44||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144955) 2005 ER45||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144956) 2005 EM47||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144957) 2005 EW47||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144958) 2005 EV50||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144959) 2005 EX58||||4 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144960) 2005 EN77||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144961) 2005 EP77||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144962) 2005 EZ77||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144963) 2005 EZ79||||3 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144964) 2005 EC80||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144965) 2005 EA86||||4 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144966) 2005 EA90||||8 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144967) 2005 EX92||||8 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144968) 2005 EY93||||8 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144969) 2005 EH95||||1 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144970) 2005 EE101||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144971) 2005 EY108||||4 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144972) 2005 EM119||||7 березня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (144973) 2005 EP124||||8 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144974) 2005 EH125||||8 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144975) 2005 EB126||||8 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144976) 2005 EV126||||8 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144977) 2005 EC127||||9 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144978) 2005 EY131||||9 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144979) 2005 EE137||||9 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144980) 2005 EK139||||9 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144981) 2005 EM142||||10 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144982) 2005 EZ142||||10 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144983) 2005 EM148||||10 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144984) 2005 EK150||||10 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144985) 2005 EE152||||10 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144986) 2005 ET154||||8 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144987) 2005 EQ155||||8 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144988) 2005 EC164||||10 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144989) 2005 EV171||||7 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144990) 2005 ES179||||9 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144991) 2005 EH182||||9 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144992) 2005 EM182||||9 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144993) 2005 EH185||||9 березня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144994) 2005 EO186||||10 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144995) 2005 EA187||||10 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144996) 2005 EA188||||10 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144997) 2005 EH196||||11 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144998) 2005 EY198||||11 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (144999) 2005 EJ199||||11 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (145000) 2005 EH200||||12 березня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

144900